SR ili Sr se može odnositi na:
 Slovačka (zvanično Slovačka Republika)
 Sekretinski receptor
 Stroncijum